Дан Ше́хтман (род. 24 января 1941, Тель-Авив) — израильский физик и химик, лауреат Нобелевской премии по химии за 2011 год «за открытие квазикристаллов».
17 января 2014 объявил о решении выставить свою кандидатуру на выборах президента Израиля 2014 года. По результатам выборов не был избран, набрав в первом круге выборов 1 голос из 120.

Биография 
Дан Шехтман родился в Тель-Авиве в 1941 году. Его отец, недавний репатриант Ицхак Шехтман, работал печатником в типографии. Мать, Натания Ашур, происходила из семьи первопоселенцев, покинувших Украину в 1906 году. Дед по материнской линии,  (Вольф Зейликович Побережкин; 1882, Белая Церковь — 1956, Тель-Авив), из семьи садгорских хасидов, был активистом еврейской социал-демократической рабочей партии Поалей Цион, редактором партийной газеты на идише «Дер онфанг» (с 1908), основателем первого социалистического журнала на иврите  (Единство, с Ицхаком Бен-Цви и его женой Рахелью Янаит, 1910). В академии искусств Бецалель он познакомился со своей будущей женой, ученицей Бориса Шаца, художницей Шошаной Котляр. Родители Шехтмана развелись, когда он был подростком.

Рос в Бат-Яме и Петах-Тикве. В 1966 году в Технионе получил степень бакалавра, в 1968 году — магистра, а в 1972 году — PhD. После получения степени PhD Шехтман три года изучал свойства алюминидов титана в лаборатории  при  в штате Огайо, США. В 1975 году он устроился на факультет материаловедения в Технионе. В 1981—1983 годы Шехтман находился в творческом отпуске в Университете Джонса Хопкинса, где он совместно с институтом НИСТ занимался изучением быстроохлаждённых сплавов алюминия с переходными металлами. Результатом этих исследований стало открытие икосаэдрической фазы и последующее открытие квазипериодических кристаллов. В 1992—1994 годы Шехтман находился в творческом отпуске в НИСТе, где занимался изучением влияния дефектных структур кристаллов, выращенных методом химического осаждения из газовой фазы, на их рост и свойства. В 2004 году Шехтман устроился в Лабораторию Эймса Университета штата Айова, где ныне проводит от четырёх до пяти месяцев в году.

В 1996 году Шехтман был избран членом Израильской академии наук, в 2000 году — членом , в 2004 году — членом .

С 2014 года возглавляет Международный научный совет Томского политехнического университета.

Награды 
 1986 — Премия фонда Фриденберга по физике
 1987 — Премия Джеймса Макгруди за исследования в области новых материалов
 1990 — Ротшильдовская премия
 1993 — 
 1998 — Государственная премия Израиля по физике
 1999 — Премия Вольфа по физике
 2000 — Gregori Aminoff Prize
 2000 — премия ЭМЕТ
 2008 — Премия Европейского общества материаловедения
 2011 — Нобелевская премия по химии
 2016 — Иностранный член РАН

Хобби 
Профессор Шехтман на досуге занимается изготовлением ювелирных украшений.

Общественная деятельность 
В 2016 году подписал открытое письмо нобелевских лауреатов с призывом к Greenpeace, Организации Объединенных Наций и правительствам всего мира прекратить борьбу с генетически модифицированными организмами (ГМО) .

Избранная библиография 
  — статья, содержащая сообщение об открытии квазикристаллов
 D. Shechtman: Twin Determined Growth of Diamond Wafers, Materials Science and Engineering A184 (1994) 113
 D. Shechtman, D. van Heerden, D. Josell: fcc Titanium in Ti-Al Multilayers, Materials Letters 20 (1994) 329
 D. van Heerden, E. Zolotoyabko, D. Shechtman: Microstructural and Structural Characterization of Electrodeposited Cu/Ni multilayers, Materials Letters (1994)
 I. Goldfarb, E. Zolotoyabko, A. Berner, D. Shechtman: Novel Specimen Preparation Technique for the Study of Multi Component Phase Diagrams, Materials Letters 21 (1994), 149—154
 D. Josell, D. Shechtman, D. van Heerden: fcc Titanium in Ti/Ni Multilayers, Materials Letters 22 (1995), 275—279

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Химики Израиля
Физики Израиля
Кандидаты в президенты Израиля
Кристаллографы
Лауреаты Государственной премии Израиля
Лауреаты Нобелевской премии по химии
Лауреаты Нобелевской премии из Израиля
Лауреаты премии Ротшильда
Профессора Техниона
Иностранные члены РАН
Почётные доктора Северо-Западного университета